ПНД:
 Партия национального действия — политическая партия Мексики, одна из лидирующих партий страны, основана в 1939 году.
 Подогреватель низкого давления
 Полиэтилен низкого давления
 Психоневрологический диспансер
 Партия национального действия (Турция)
 Партия национального доверия Ирана
 Партия Народное действие — ведущая политическая партия Сингапура.

Также 
 Понедельник — день недели между воскресеньем и вторником.